Зал сла́вы мирово́го пла́вания () — зал славы водных видов спорта FINA в музее истории плавания, расположенного в г. Форт-Лодердейл, штат Флорида, США. Музей посвящён истории плавания в Соединённых Штатах Америки и во всём мире. Экспозиция музея включает древние и современные репродукции, оригинальные произведения искусства, изображающие знаменательные моменты в истории плавания с древнейших времён до современности, документы, а также памятные вещи, принадлежащие лицам, прославившимся в водных видах спорта. Зал славы музея (ISHFM) признан FINA (Международная федерация плавания) в качестве официального зала славы для водных видов спорта.

Зал славы посвящён в основном развитию плавания как важной сферы искусства и спорта. В Зале славы увековечивают достижения тех, кто отличился в следующих шести направлениях водных видов спорта:
 Плавание
 Водное поло
 Прыжки в воду
 Синхронное плавание
 Плавание в открытой воде
 Плавание в категории мастерс

Лауреаты для включения в Зал славы могут быть номинированы по следующим категориям:
 Swimmer (пловец)
 Diver (прыгун в воду)
 Water Polo (ватерполист)
 Synchronized Swimmer (синхронное плавание)
 Open Water/Marathon Swimmer (открытая вода/марафонские заплывы)
 Masters (adult) athlete (пловец в ветеранском разряде)
 Coach (тренер)
 Contributor (to aquatics) (спонсор)
 Pioneer (пионер)

Члены Зала славы 
Первые члены были введены в Зал славы в 1965 году. К настоящему времени членами клуба являются более 600 спортсменов, тренеров и функционеров. Из них 335 — представители США.

Список членов клуба

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ISHOF

 
Плавание